Alguero y sus variantes, hacen referencia a varios artículos:

Oficio
 Algueros, trabajadores que explotan las algas.

Alguer
 Alguer, ciudad en Cerdeña;

Algueró
 Augusto Algueró, compositor;
 Antonio Algueró Algueró, empresario;